Andrade ou de Andrade, est un patronyme d'origine ibérique. Il est notamment porté par :

 Abigail de Andrade (1863-1891), peintre brésilienne ;
 Alberto Andrade Carmona (1943-2009), homme politique péruvien, maire de Lima ;
 Amanda de Andrade (1989), handballeuse internationale brésilienne ;
 Antonio de Andrade (1580-1634), jésuite et explorateur ;
 Auguste Andrade (1793-1843), chanteur et compositeur français ;
 Avraham Andrade, rabbin de Bordeaux (France) au  ;
 Benigno Andrade García (1908-1952), syndicaliste espagnol ;
 Camila Andrade (née en 1991), Miss Monde Chili 2013 ;
 Darwin Andrade (né en 1991), footballeur colombien ;
 Domingo de Andrade (1639-1712), architecte et sculpteur espagnol ;
 Elinton Andrade (né en 1979), footballeur et joueur de football de plage brésilien et portugais  ;
 Eugénio de Andrade, pseudonyme de José Fontinhas (1923-2005), poète portugais ;
 Federico Malo Andrade (1859-1932), entrepreneur et homme d'affaires équatorien ;
 Fernando Andrade (né en 1993), footballeur brésilien ;
 Fredson Marcelo Andrade Rodrigues (né en 1988), footballeur cap-verdien ;
 Isaac Andrade (1937-2018), footballeur péruvien ;
 Isabel Andrade (née en ?), actrice mexicaine ;
 Ignacio Andrade (1839-1925), homme politique vénézuélien,  président du Venezuela ;
 Jacinto Freire de Andrada (1597-1657), poète ;
 Jéssica Andrade (né en 1991), une pratiquante d'arts martiaux mixtes brésilienne ;
 Joaquim Andrade (né en 1945), coureur cycliste portugais ;
 Joaquim Pedro de Andrade (1932-1988), réalisateur brésilien ;
 Jorge Andrade (né en 1978), footballeur portugais ;
 Jorge Luís Andrade da Silva (né en 1957), footballeur brésilien
 José Andrade (1901-1957), footballeur uruguayen ;
 Juan Andrade (1898-1981), militant marxiste espagnol ;
 Jules Andrade (1857-1933), physicien, mathématicien et horloger français ;
 Kyra Andrade (née en 1986), femme politique vénézuélienne ;
 Lady Andrade (née en 1992), footballeuse colombienne ;
 Lila Yolanda Andrade (1923-2015), professeur et femme de lettres mexicaine ;
Lisbeli Vera Andrade (née en 2001), athlète handisport vénézuélienne ;
 Lu Andrade (née en 1978), chanteuse brésilienne ;
 Luís Andrade (né en 1973), footballeur portugais ;
 Maria Andrade (née en 1993), taekwondoïste cap-verdienne ;
  (1937-2013), acteur, journaliste, poète et dramaturge chilien ;
 Mayra Andrade (née en 1985), chanteuse cap-verdienne ;
 Michelle De Andrade (née en 1997), actrice vénézuélienne ;
 Narciso de Andrade (1925-2007), écrivain, poète et journaliste brésilien ;
 Oceano da Cruz (né en 1962), footballeur portugais ;
 Olegario Víctor Andrade (1839-1882), poète, journaliste et homme politique argentin ;
 Osvaldo Andrade (né en 1953), avocat et homme politique chilien ;
 Pedro de Andrade Caminha (ca. 1520-1589), poète et diplomate portugais ;
 Rebeca Andrade (née en 1999), gymnaste artistique brésilienne ;
 Yolanda Andrade (née en 1950), photographe féministe mexicaine ;

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Patronyme galicien